DRG je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 Duhovna ritmična glasba
 Demokratična republika Gruzija (1918 - 1921) - prva oblika sodobne Republike Gruzije
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft - predhodnik Deutsche Bahn